Ignacy Łempicki – generał major wojsk koronnych, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Ignacy Łempicki (1766–?) – chargé d’affaires polski w Wiedniu
 Ignacy Łempicki (1801–1876) – powstaniec listopadowy